James Stopford (1700–1770) – irlandzki arystokrata i polityk, 1. hrabia Courtown
 James Stopford (1731–1810) – irlandzko-brytyjski arystokrata i polityk, Skarbnik Dworu Królewskiego 2. hrabia Courtown
 James Stopford (1765–1835) – irlandzko-brytyjski arystokrata i polityk, Skarbnik Dworu Królewskiego, 3. hrabia Courtown
 James Stopford (1794–1858) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Courtown
 James Stopford (1823–1914) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, 5. hrabia Courtown
 James Stopford (1853–1933) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. hrabia Courtown
 James Stopford (1877–1957) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. hrabia Courtown
 James Stopford (1878–1936) – australijski polityk i działacz związkowy
 James Stopford (1908–1975) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, 8. hrabia Courtown
 James Stopford (ur. 1954) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. hrabia Courtown

Zobacz też